Bolko III. ist der Name folgender Personen:

* Bolko III. (Oppeln) (auch Boleslaus III.; Boleslaw III.; um 1330–1382), Herzog von Oppeln 
 Bolko III. (Münsterberg) (1358–1410), Herzog von Münsterberg